

Arte 

 San Luca – statua di Giambologna
 San Luca – dipinto di Maestro della Maddalena
 San Luca – statua di Nanni di Banco

Geografia 

 San Luca – comune italiano nella città metropolitana di Reggio Calabria
 San Luca – frazione di Montefalco in provincia di Perugia
 San Luca – frazione di Marostica in provincia di Vicenza
 San Luca – frazione di Tribano in provincia di Padova
 San Luca – l'unica frazione di Amaroni in provincia di Catanzaro
 San Luca – frazione di Pecetto Torinese nella città metropolitana di Torino

Santi
 San Luca evangelista, 18 ottobre
 San Luca Casali da Nicosia abate (IX secolo), 2 marzo
 San Luca il Giovane o di Stiri, eremita (m. 955) 7 febbraio
 San Luca di Demenna o d'Armento (m. 984), 5 febbraio
 San Luca di Melicuccà monaco (m. 1114), 10 dicembre
 San Luca di Messina abate (m. 1149), 27 febbraio
 San Luca Kirby martire (1549-1582), 30 maggio
 San Luca Alonso Gorda domenicano martire (m. 1633) con Matteo Kohioye, 19 ottobre
 San Luca Vu Ba Loan martire (m. 1840), 5 giugno
 San Luca Thin martire (m. 1859) con Domenico e Giuseppe Pham Trong Kham, 13 gennaio
 San Luca Hwang Sok-tu martire (m. 1866) con Antonio Daveluy, Pietro Aumaître, Martino Huin, Giuseppe Chang Chu-gi, Tommaso Son Cha-son, 30 marzo

Altro
 Sanluca – poltrona progettata da Pier Giacomo Castiglioni ed Achille Castiglioni insieme a Dino Gavina per la Gavina SpA.
 Santuario della Madonna di San Luca – santuario situato nel comune di Bologna

Pagine correlate 
 Chiesa di San Luca